Leviatano – creatura leggendaria della mitologia ebraica
 Leviatano – romanzo scritto da Paul Auster del 1992
 Leviatano – libro di Thomas Hobbes pubblicato nel 1651